Niutou Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Niutou Shan (udde), Fujian, 
 Niutou Shan (berg i Kina, Zhejiang, lat 28,64, long 119,45), 
 Nantian Dao, ö, Zhejiang, 
 Niutou Shan (berg i Kina, Zhejiang, lat 28,26, long 119,55), 

Robotskapade Kinaförgreningar